Стивен «Стив» Брайан Фостер (; род. , Портсмут, Англия) — английский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал, за такие клубы как «Брайтон энд Хоув», с которым стал финалистом кубка Англии, и «Лутон Таун», с которым выигрывал кубок Футбольной лиги. Также сыграл несколько матчей за национальную сборную Англии.

Футбольная карьера

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1975 году выступлениями за «Портсмут», который выступал в третьем дивизионе. В 1978 году клуб вылетел в четвертый дивизион, однако Фостер продолжил выступления за клуб. Всего провел за клуб из родного города четыре сезона, приняв участие в 109 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Портсмута», был основным игроком защиты команды.

Летом 1979 года перешёл в «Брайтон энд Хоув», игравшем в элитном дивизионе, где сразу стал основным защитником. В 1983 году команда вышла в финал Кубка Англии, где Брайтон проиграл «Манчестер Юнайтед». В том же году «чайки» вылетели во второй дивизион, но Стив провел в команде ещё полгода.

В начале 1984 года перешёл в «Астон Виллу», в котором играл на протяжении всего года, после чего перешёл в «Лутон Таун», который также выступал в «элите». В «Лутоне» Стив стал лидером в центре обороны и был капитаном клуба в сезоне 1987/88, в котором «Шляпники» выиграли первый в своей истории Кубок Футбольной лиги.

В течение 1989-1992 годов выступал за «Оксфорд Юнайтед», игравшем во втором дивизионе. Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Брайтон энд Хоув», в составе которого выступал ранее. Но на тот момент «чайки» находились уже в Третьем дивизионе. Вторично Фостер пришёл в команду летом 1992 года и защищал её цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 1996 году.

За сборную 
23 февраля 1982 года дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, а 25 мая провел свой второй матч - товарищескую игру со сборной Нидерландов на «Уэмбли», которая завершилась победой англичан со счетом 2:0.

В том же году был включен в заявку сборной на чемпионат мира 1982 года в Испании, где сыграл лишь в одном матче против сборной Кувейта.

После окончания мундиаля новым тренером англичан назначили Бобби Робсона, который больше ни разу не привлек Стива к играм сборной.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте national-football-teams.com 
Статистика выступлений за сборную на englandstats.com 
England profile on www.englandfc.com
Beards In Football

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»